Mariem ou Meriem est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Mariem ou Meriem est un prénom féminin, d'origine hébreu qui signifie "gardienne du temple", proche de Mariam, équivalent de Marie. Les Mariem et Meriem sont fêtées principalement le 15 août et localement le 26 août.

Nom
Camel Meriem, footballeur international français

Personnalités portant ce prénom
 Mariem Alaoui Selsouli,  athlète marocaine, évoluant sur demi-fond.
 Mariem Ben Chaâbane, actrice tunisienne.
 Mariem Bouselmati, femme politique belge d'origine marocaine, née à Bruxelles, assistante sociale de formation.
 Mariem Brik, joueuse de volley-ball tunisienne qui participa notamment à la Coupe du monde de volley-ball féminin 1999.
 Mariem Fakhr El Dine, actrice égyptienne.
 Mariem Hassan, chanteuse et parolière sahraouie.
 Mariem Soudani, athlète tunisienne en lancer de disque, engagée aux Jeux paralympiques d'été de 2008.
 Meriem Beldi, interprète et musicienne algérienne.
 Meriem Ben Mami, actrice tunisienne.
 Meriem Derkaoui, femme politique franco-algérienne.
 Meriem Fekkaï, chanteuse algérienne.
 Meriem Mizouni, ancienne nageuse tunisienne, plusieurs fois médaillée.
 Meriem Maza, journaliste scientifique et biologiste algérienne.
 Meriem Uzerli, actrice turco-allemande.

Personnages de fiction portant ce prénom
 Mariem, personnage du film tunisien Sous la pluie de l'automne.

Divers
 Tifaq Lalla Mariem, club de football marocain du groupe Grand Casa.

Références